EPP – protocollo di internet
EPP – gruppo parlamentare europeo